«Подсолнухи» () — совместный итало-франко-советский кинофильм режиссёра Витторио де Сика с участием Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Сюжет 
Во время Второй мировой войны итальянка Джованна встречает солдата Антонио, которого должны отправить на фронт в Африку. Между молодыми людьми возникают романтические отношения, а так как молодожёну положена отсрочка, Джованна и Антонио женятся. Однако после кратковременного отпуска Антонио попадает не в Африку, а на Восточный фронт, где пропадает без вести.

Джованна не может забыть своего любимого мужа и через много лет после окончания войны отправляется в Советский Союз на его поиски. Оказывается, Антонио жив, однако здесь у него русская жена…

В ролях 
 Софи Лорен — Джованна (дублировала Лариса Данилина)
 Марчелло Мастроянни — Антонио, первый муж Джованны (дублировал Феликс Яворский)
 Людмила Савельева — Мария, вторая жена Антонио
 Гунар Цилинский — работник советского министерства
 Галина Андреева — Валентина Ивановна, председатель профокма
 Анна Карена — мать Антонио (дублировала Нина Зорская)
 Надежда Чередниченко — русская крестьянка
 Германо Лонго — Этторе, второй муж Джованны (дублировал Юрий Боголюбов)
Глаучо Онорато — итальянский солдат, вернувший после войны, однополчанин Антонио (дублировал Николай Граббе)
Сильвано Транквилли — итальянский рабочий в СССР (дублировал Пётр Глебов)
Мариза Траверси — проститутка (дублировала Антонина Кончакова)
Джанни Бортолотти — итальянский чиновник
Александра Денисова — прохожая (нет в титрах)
Валентина Ананьина — соседка Марии (нет в титрах)
Елена Вольская — соседка Марии (нет в титрах)
Раиса Сазонова — женщина в поезде (нет в титрах)
Алла Будницкая — продавщица мехов в ГУМе (нет в титрах)

Награды и номинации 
 1970 — премия «Давид ди Донателло» лучшей актрисе (Софи Лорен).
 1971 — номинация на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку к фильму (Генри Манчини).

Съёмки фильма 
 Съёмки фильма происходили в СССР, в частности, в селе Чернечий Яр Полтавской области Украинской ССР.
 Сцена, где героиня Софи Лорен расспрашивает о своём женихе в русской деревне, снималась в Захарково. Сцена отступления итальянцев под Сталинградом снималась на льду Волги у села Городня Конаковского района Калининской области.
 В кадре (московские съёмки) можно видеть станцию метро «Ленинские горы», Эскалаторную галерею, ГУМ, Храм Архангела Михаила в Тропарёве. Позднее (1975) та же церковь появляется в известном фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Сцена в русской деревне снималась в Коломенском.
 Сцена, где Джованна выходит из дома и идёт на железнодорожную станцию, — Канатчиковский проезд. Сцена на станции, где Джованна садится в поезд, — станция Канатчиково.
 Сцена, где Джованне показывают дом итальянца, снималась в музее-заповеднике «Коломенское», когда ещё сохранялись дома колхозников «Огородный гигант». Джованна идёт сквозь Спасские ворота к дому, куда вскоре со смены должен вернуться Антонио.

Факты 
 Первоначально премьера фильма должна была состояться 8 марта 1970 года в Москве, однако из-за требований советской стороны внести изменения в уже смонтированную картину (убрать кадры с кладбищем итальянских солдат) премьера состоялась 13 марта 1970 года в Риме.
 В фильме процитировано стихотворение Михаила Светлова «Итальянец» (1943).

Примечания

Ссылки 
 «Содружество с итальянскими кинематографистами — сплошное надувательство» — статья в газете «Коммерсантъ»

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы Италии 1970 года
Фильмы Франции 1970 года
Фильмы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Фильмы на итальянском языке
Фильмы на русском языке
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о железной дороге
Фильмы об Италии
Фильмы о метрополитене
Фильмы о Москве